Иван Денисов:
 Денисов, Иван Григорьевич (1922 - 1995) — полный кавалер ордена Славы.
 Денисов, Иван Денисович (1781—1848) — генерал-майор Войска Донского.
 Денисов, Иван Николаевич (род. 1982) — МСМК по гиревому спорту.
 Денисов, Иван Павлович (1903—1976) — инженер-гидротехник, лауреат Ленинской премии.
 Денисов, Иван Фёдорович (1924—1995) — Герой Советского Союза.